Anders Bergman, švedski hokejist, * 6. avgust 1963, Švedska.

Bergman je v švedski ligi po šest sezon branil za kluba MoDo Hockey in Färjestads BK. V sezoni 1989/90 je bil izbran za najboljšega vratarja švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, kjer je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 82/83
|
| 8
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 83/84
|
|
| 35
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .824
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
|
| 26
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 85/86
|
| 34
| 34
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 86/87
|
| 26
| 27
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 87/88
|
| 19
| 35
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.29
|
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.53
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 0
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 30
| 32
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.32
|
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.40
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 39
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.79
|
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.05
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 28
| 32
| 0
| 0
| 0
| 12
| 3.26
|
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.22
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 36
| 37
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.32
|
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.48
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 21
| 31
| 0
| 0
| 0
| 8
| 3.10
|
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.69
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 6
| 20
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Färjestads BK